Villa Weigang bezeichnet:

 Villa Weigang (Bautzen), eine Villa von Eduard Weigang (1843–1912) und Rudolf Weigang (1877–1960) in Bautzen, Weigangstr. 1
 Villa Weigang (Dresden), eine Villa von Otto Weigang (1832–1914) in Dresden-Blasewitz, Goetheallee 55
 Villa Weigang (Loschwitz), eine Villa von Rudolf Weigang in Dresden-Loschwitz, Bautzner Landstr. 44, siehe Liste der Kulturdenkmale in Loschwitz (A–L) #Villa Weigang